Michelsberg steht für folgende geographischen Objekte:

Berge in Deutschland:

 Michelsberg (Oberböhringen) (751,1 m), auf der Schwäbischen Alb bei Oberböhringen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Michelsberg (Eifel) (586,1 m), in der Eifel bei Mahlberg, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Michelsberg (Fronhofen) (ca. 517 m), auf der Schwäbischen Alb bei Fronhofen (Bissingen), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Michelsberg (Kipfenberg) (auch St. Michaelsberg) (505,2 m), in der Fränkischen Alb bei Kipfenberg, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Michelsberg (Spalt) (478,7 m), im Spalter Hügelland in Großweingarten, Landkreis Roth, Bayern
 Michelsberg (Kelheim) (463,8 m), in der Südlichen Frankenalb bei Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Michelsberg (Buttlar) (auch Michaelsberg) (431,0 m), in der Rhön bei Buttlar, Wartburgkreis, Thüringen
 Michelsberg (Heidelberg) (375,5 m), Vorgipfel des Heiligenbergs (Heidelberg) im Odenwald, Baden-Württemberg
 Michelsberg (287 m), in Bamberg, Bayern, siehe Kloster Michelsberg
 Michelsberg (268,8 m), im Kraichgau bei Untergrombach, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg, siehe Michaelsberg (Untergrombach)
 Michelsberg (Fläming) (185,1 m), bei Wittenberg
 Michelsberg (Bruchköbel) (170,5 m), im Ronneburger Hügelland bei Butterstadt, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Michelsberg (118,46 m), in Siegburg, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, siehe Michaelsberg (Siegburg)

Berge in Tschechien:
 Michelsberg, deutscher Name des Pohanské kameny (297 m), im Isergebirgsvorland bei Višňová, Okres Liberec

Orte in Deutschland:
 Michelsberg (Nittenau), Stadtteil von Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Michelsberg (Schwalmstadt), Stadtteil von Schwalmstadt, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Michelsberg (Ulm), Stadtteil von Ulm, Baden-Württemberg

Orte in Österreich;
 Michelsberg (Gemeinde Nikolsdorf), Fraktion von Nikolsdorf, Bezirk Lienz, Tirol

Orte in Rumänien:
 Michelsberg (Rumänien) (rumänisch Cisnădioara), Dorf in Siebenbürgen

Orte in Tschechien:
 Michelsberg, deutscher Name von Michalovy Hory, Ortsteil von Chodová Planá, Okres Tachov
 Michelsberg, deutscher Name von Michalovice u Velkých Žernosek, Gemeinde im Okres Litoměřice

Michelsberg steht für:
 Michelsberg (Großlage), Weinbau-Großlage im Weinbaugebiet Mosel, Rheinland-Pfalz
 Ouvrage Michelsberg, Artilleriebunker der Maginot-Linie bei Ébersviller, Département Moselle, Frankreich
 Michelsberger Kultur, jungsteinzeitliche Kultur in Mitteleuropa

Siehe auch:
 Michelberg
 Michaelsberg
 Michaelerberg (Begriffsklärung)
 Michelsburg